Лева́н () — имя нескольких царей из династии Багратионов:
 Леван (1504—1574) — царь Кахети (1518—1574), сын кахетинского царя Георгия II
 Леван (1573—1590) — царь Имеретии (1585—1588), сын и преемник имеретинского царя Георгия II
 Леван (Шах Кули-хан; ок. 1660 1709) — царь Картли (1709), сын царя Вахтанга V